USS Independence (LCS-2) ist ein Littoral Combat Ship der United States Navy und gehört der nach ihr benannten Independence-Klasse an. Es ist der Entwurf des General-Dynamics-Konsortiums, im Wettbewerb mit der von Lockheed Martin gestalteten Freedom-Klasse. Er gilt als der größte Trimaran der Welt.

Geschichte
Der Auftrag zum Bau der Independence wurde am 14. Oktober 2005 an Austal USA in Mobile, Alabama vergeben. Am 19. Januar 2006 fand die Kiellegung statt, der Stapellauf fand am 26. April 2008 statt. Am 4. Oktober wurde die Independence getauft, Taufpatin war Doreen Scott, die Ehefrau des ehemaligen Master Chief Petty Officer of the Navy Terry D. Scott.

Im Juli 2009 begannen die Testfahrten des Herstellers. Nachdem die Tests auf Grund von Problemen hauptsächlich mit der Maschinenanlage immer wieder gestoppt werden mussten, bestand die Independence erst im Oktober die Tests. Im Dezember nahm die Navy die Independence ab. Die Indienststellung fand am 16. Januar 2010 in Mobile, Alabama statt, stationiert wird die Independence nach ihren Flotten-Testfahrten in San Diego, Kalifornien.

Die Einsatzerprobung soll bis 2015 abgeschlossen werden, ein Schwerpunkt ist die Erprobung des Ausrüstungsmoduls zur Minenabwehr.

Am 29. Juli 2021 wurde das Schiff außer Dienst gestellt.

Siehe auch 
 Liste der größten Schiffe der Welt

Weblinks

Einzelnachweise 

Independence-Klasse (2008)